Mondsee har flere betydninger:

 Mondsee (sø) – en sø i Østrig
 Mondsee (by) – en by i Østrig